Ochseschüür, schweizerdeutsch für «Ochsenstall», bezeichnet Bauwerke und Baudenkmale in der Schweiz:
 Ochseschüür; eine Bezeichnung für das Bundeshaus in Bern; siehe Bundeshaus (Bern)
 Ochseschüür, eine Bezeichnung für das Regierungsgebäude (Freihof) des Kantons Basel-Landschaft; siehe  Liste der Kulturgüter in Liestal
 Chirchgmeindhuus Ochseschüür, ein als Kulturgut geschütztes Bauwerk in Schaffhausen

Siehe auch:
 Ochsenstall